Teatro La Fenice di Amandola (FM)
Teatro La Fenice di Senigallia (AN)
Gran Teatro La Fenice di Venezia
Teatro la nuova Fenice di Osimo (AN)

Pagine correlate 
 La fenice (disambigua)
 Fenice (disambigua)